peut faire référence à :

, physique nucléaire en anglais,
Nuclear Physics, une revue de physique nucléaire.
, un magazine de physique nucléaire.